FMK steht für:
 Finnische Mark
 Forum Mobilkommunikation, eine österreichische freiwillige Interessenvertretung der Mobilfunkbranche
 Funktionsmerkmalskatalog, einen Begriff aus der Karosserietechnik
 Show- und Blasorchester FMK Essen-Kray 1982, ein Orchester aus Nordrhein-Westfalen
 Bahnhof Mainz-Kastel (DS100-Code)

FMK